Contea di Nimba, contea della Liberia
Monte Nimba, principale vetta dell'Africa occidentale
Riserva naturale del Monte Nimba, parco nazionale tra Guinea e Costa d'Avorio
Nimba, genere della famiglia dei briozoi